A Romanov-házban két nagyhercegnő viselte ezt a nevet:

Olga Nyikolajevna nagyhercegnő (1822–1892), I. Miklós cár lánya, I. Károly württembergi király felesége, így férjezett Olga württembergi királyné
Olga Nyikolajevna nagyhercegnő (1895-1918), II. Miklós cár legidősebb lánya, 1918-ban őt és családját kivégezték a bolsevikok